Дияров — фамилия; имеет женскую форму Диярова.
 Дияров, Карим Мухамадеевич (1910—1986) — российский музыкант-кураист, собиратель фольклора.
 Дияров, Курман (1910—1970) — советский государственный деятель.